

Lieux 
 Le Río Grande de Buba est un estuaire situé en Guinée-Bissau ;
 À la tête de cet estuaire est située la ville portuaire de .

Peuples 
Buba, un clan du peuple des Lembas au Zimbabwe et au nord de l'Afrique du Sud, aussi aux Malawi et Mozambique.

Personnes 
 Yohanna Buba (né en 1982) est un footballeur camerounais
 Miguel Buba (1982-), karatéka congolais
 Buba : un film allemand de Arne Feldhusen (2022)

Institutions 
 Buba (prononcer « Bouba ») est le nom familier de la Deutsche Bundesbank (banque centrale allemande)

Voir aussi 
 
 Bouba, une série télévisée d'animation japonaise mettant en scène un ourson.

Notes et références 

Homonymie de patronyme